De P10,000 is een ontwerp van boorschepen van GustoMSC. Het is ontworpen voor waterdieptes van tussen de 10.000 en 12.000 voet (3050-3650 m). Het is uitgerust met een dubbele boortoren en heeft een dynamisch positioneringssysteem.

Het oorspronkelijke ontwerp werd gemaakt door Gusto Engineering en betrof twee versie, de Gusto 10000 en de Gusto P10000. De Gusto 10000 is als puur boorschip ontworpen, terwijl de Gusto P10000 een opslagcapaciteit heeft van 125.000 vaten olie wat het in staat stelt om uitvoeriger puttesten uit te voeren en daartoe 20 meter langer is.

In 2007 werd het ontwerp aangepast naar een nieuwe generatie en kreeg daarbij onder meer een dubbele boortoren.

P10,000-serie 

Boorschip